LSTM steht für:
 Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes, französische Forschungseinrichtung
 Liverpool School of Tropical Medicine, schottische Forschungs- und Ausbildungseinrichtung
 Long short-term memory, Technik künstlicher neuronaler Netze

Abkürzung